Il campionato mondiale di pallavolo femminile Under-20 è una competizione pallavolistica per squadre nazionali, riservata a giocatrici con un'età inferiore di 20 anni, organizzata con cadenza biennale dalla FIVB.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni